Wyton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Wyton-on-the-Hill
 Wyton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire